Список всех описанных видов пауков семейства Pholcidae на 29 декабря 2013 года. 79 родов, 1461 вид

Aetana 
Aetana Huber, 2005
 Aetana fiji Huber, 2005 — Фиджи
 Aetana kinabalu Huber, 2005 — Борнео
 Aetana omayan Huber, 2005 — Филиппины

Anansus 
Anansus Huber, 2007
 Anansus aowin Huber, 2007 — Кот-д’Ивуар
 Anansus atewa Huber & Kwapong, 2013 — Гана
 Anansus debakkeri Huber, 2007 — Конго
 Anansus ewe Huber, 2007 — Западная Африка

Anopsicus 
Anopsicus Chamberlin & Ivie, 1938
 Anopsicus alteriae Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus banksi (Gertsch, 1939) — Галапагосы
 Anopsicus beatus Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus bispinosus (Gertsch, 1971) — Мексика
 Anopsicus bolivari (Gertsch, 1971) — Мексика
 Anopsicus boneti Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus bryantae Gertsch, 1982 — Ямайка
 Anopsicus ceiba Gertsch, 1982 — Гондурас
 Anopsicus chiapa Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus chickeringi Gertsch, 1982 — Панама
 Anopsicus chiriqui Gertsch, 1982 — Коста-Рика, Панама
 Anopsicus clarus Gertsch, 1982 — Ямайка
 Anopsicus concinnus Gertsch, 1982 — Коста-Рика
 Anopsicus covadonga Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus cubanus Gertsch, 1982 — Куба
 Anopsicus davisi (Gertsch, 1939) — Мексика
 Anopsicus debora (Gertsch, 1977) — Мексика
 Anopsicus definitus Gertsch, 1982 — Гондурас
 Anopsicus elliotti (Gertsch, 1971) — Мексика
 Anopsicus evansi (Gertsch, 1971) — Мексика
 Anopsicus exiguus (Gertsch, 1971) — Мексика
 Anopsicus facetus Gertsch, 1982 — Коста-Рика
 Anopsicus grubbsi Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus gruta (Gertsch, 1971) — Мексика
 Anopsicus hanakash (Brignoli, 1974) — Гватемала
 Anopsicus iviei Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus jarmila Gertsch, 1982 — Ямайка
 Anopsicus jeanae (Gertsch, 1977) — Мексика
 Anopsicus joyoa Gertsch, 1982 — Гондурас
 Anopsicus lewisi Gertsch, 1982 — Ямайка
 Anopsicus limpidus Gertsch, 1982 — Ямайка
 Anopsicus lucidus Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus malkini Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus mckenziei Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus mirabilis Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus mitchelli (Gertsch, 1971) — Мексика
 Anopsicus modicus Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus nebulosus Gertsch, 1982 — Ямайка
 Anopsicus niveus Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus nortoni Gertsch, 1982 — Ямайка
 Anopsicus ocote Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus palenque (Gertsch, 1977) — Мексика
 Anopsicus panama Gertsch, 1982 — Панама
 Anopsicus pearsei Chamberlin & Ivie, 1938 — Мексика
 Anopsicus pecki Gertsch, 1982 — Ямайка
 Anopsicus placens (O. P.-Cambridge, 1896) — Мексика
 Anopsicus potrero Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus puebla Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus pulcher (Bryant, 1940) — Куба
 Anopsicus quatoculus Gertsch, 1982 — Ямайка
 Anopsicus quietus (Gertsch, 1973) — Гватемала
 Anopsicus reddelli Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus silvai Gertsch, 1982 — Куба
 Anopsicus silvanus Gertsch, 1982 — Белиз
 Anopsicus soileauae Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus speophilus (Chamberlin & Ivie, 1938) — Мексика, Гватемала
 Anopsicus tehuanus Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus tico Huber, 1998 — Коста-Рика
 Anopsicus troglodyta (Gertsch, 1971) — Мексика
 Anopsicus turrialba Gertsch, 1982 — Коста-Рика
 Anopsicus vinnulus Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus wileyae Gertsch, 1982 — Мексика
 Anopsicus zeteki (Gertsch, 1939) — Панама
 Anopsicus zimmermani Gertsch, 1982 — Ямайка

Artema 
Artema Walckenaer, 1837
 Artema atlanta Walckenaer, 1837 — Тропики, завезён в Бельгию
 Artema bunkpurugu Huber & Kwapong, 2013 — Западная Африка
 Artema doriai (Thorell, 1881) — Иран
 Artema magna Roewer, 1960 — Афганистан
 Artema transcaspica Spassky, 1934 — Центральная Азия
 Artema ziaretana (Roewer, 1960) — Афганистан

Aucana 
Aucana Huber, 2000
 Aucana kaala Huber, 2000 — Новая Каледония
 Aucana paposo Huber, 2000 — Чили
 Aucana petorca Huber, 2000 — Чили
 Aucana platnicki Huber, 2000 — Чили
 Aucana ramirezi Huber, 2000 — Чили

Autana 
Autana Gonzalez-Sponga, 2011
 Autana autanensis Gonzalez-Sponga, 2011 — Венесуэла

Aymaria 
Aymaria Huber, 2000
 Aymaria calilegua Huber, 2000 — Перу, Боливия, Аргентина
 Aymaria conica (Banks, 1902) — Галапагосы
 Aymaria dasyops (Mello-Leitao, 1947) — Боливия
 Aymaria floreana (Gertsch & Peck, 1992) — Галапагосы
 Aymaria insularis (Banks, 1902) — Галапагосы
 Aymaria jarmila (Gertsch & Peck, 1992) — Галапагосы
 Aymaria pakitza Huber, 2000 — Перу

Belisana 
Belisana Thorell, 1898
 Belisana airai Huber, 2005 — Каролинские острова
 Belisana akebona (Komatsu, 1961) — Япония
 Belisana aliformis Tong & Li, 2008 — Китай
 Belisana amabilis (Paik, 1978) — Корея
 Belisana ambengan Huber, 2005 — Бали
 Belisana anhuiensis (Xu & Wang, 1984) — Китай
 Belisana aninaj Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana apo Huber, 2005 — Филиппины
 Belisana australis Huber, 2001 — Молуккские острова, Северные территории, Квинсленд
 Belisana banlakwo Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana bantham Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana bawangensis Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana benjamini Huber, 2005 — Шри-Ланка
 Belisana bohorok Huber, 2005 — Малайзия, Суматра, Борнео
 Belisana champasakensis Yao & Li, 2013 — Лаос
 Belisana chaoanensis Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana colubrina Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana crystallina Yao & Li, 2013 — Лаос
 Belisana daji Chen, Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Belisana davao Huber, 2005 — Филиппины, Борнео
 Belisana desciscens Tong & Li, 2009 — Китай
 Belisana diaoluoensis Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana dodabetta Huber, 2005 — Индия
 Belisana doloduo Huber, 2005 — Сулавеси
 Belisana douqing Chen, Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Belisana erawan Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana erromena Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana exian Tong & Li, 2009 — Китай
 Belisana fiji Huber, 2005 — Фиджи
 Belisana floreni Huber, 2005 — Борнео
 Belisana flores Huber, 2005 — Индонезия
 Belisana forcipata (Tu, 1994) — Китай
 Belisana fraser Huber, 2005 — Малайзия
 Belisana freyae Huber, 2005 — Суматра
 Belisana galeiformis Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana gedeh Huber, 2005 — Ява
 Belisana gigantea Yao & Li, 2013 — Лаос
 Belisana gyirong Zhang, Zhu & Song, 2006 — Китай
 Belisana hormigai Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana huberi Tong & Li, 2008 — Китай
 Belisana inthanon Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana jimi Huber, 2005 — Новая Гвинея
 Belisana junkoae (Irie, 1997) — Тайвань, Япония
 Belisana kaharian Huber, 2005 — Борнео
 Belisana kendari Huber, 2005 — Сулавеси
 Belisana ketambe Huber, 2005 — Таиланд, Суматра
 Belisana keyti Huber, 2005 — Шри-Ланка
 Belisana khanensis Yao & Li, 2013 — Лаос
 Belisana khaosok Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana khaoyai Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana khieo Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana kinabalu Huber, 2005 — Борнео
 Belisana lamellaris Tong & Li, 2008 — Китай
 Belisana lancea Yao & Li, 2013 — Лаос
 Belisana lata Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana leclerci Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana leumas Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana leuser Huber, 2005 — Таиланд, Малайзия, Суматра, Борнео
 Belisana limpida (Simon, 1909) — Вьетнам
 Belisana longinqua Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana mainling Zhang, Zhu & Song, 2006 — Китай
 Belisana maogan Tong & Li, 2009 — Китай
 Belisana marena Huber, 2005 — Сулавеси
 Belisana martensi Yao & Li, 2013 — Лаос
 Belisana marusiki Huber, 2005 — Индия
 Belisana nahtanoj Huber, 2005 — Сулавеси
 Belisana nomis Huber, 2005 — Малайзия, Сингапур
 Belisana nujiang Huber, 2005 — Китай
 Belisana parallelica Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana phurua Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana pianma Huber, 2005 — Китай
 Belisana pranburi Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana ranong Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana ratnapura Huber, 2005 — Шри-Ланка
 Belisana rollofoliolata (Wang, 1983) — Китай
 Belisana sabah Huber, 2005 — Борнео
 Belisana sandakan Huber, 2005 — Малайзия, Суматра, Борнео
 Belisana sarika Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana scharffi Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana schwendingeri Huber, 2005 — Таиланд
 Belisana sepaku Huber, 2005 — Борнео
 Belisana strinatii Huber, 2005 — Малайзия
 Belisana sumba Huber, 2005 — Индонезия
 Belisana tadetuensis Yao & Li, 2013 — Лаос
 Belisana tambligan Huber, 2005 — Ява, Бали
 Belisana tauricornis Thorell, 1898 — Мьянма
 Belisana tianlinensis Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana tongle Zhang, Chen & Zhu, 2008 — Китай
 Belisana wau Huber, 2005 — Новая Гвинея
 Belisana xiangensis Yao & Li, 2013 — Лаос
 Belisana xishui Chen, Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Belisana yadongensis (Hu, 1985) — Китай
 Belisana yalong Tong & Li, 2009 — Китай
 Belisana yanbaruensis (Irie, 2002) — Япония
 Belisana yangi Zhang & Peng, 2011 — Китай
 Belisana yanhe Chen, Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Belisana yap Huber, 2005 — Каролинские острова
 Belisana zhangi Tong & Li, 2007 — Китай

Blancoa 
Blancoa Huber, 2000
 Blancoa guacharo Huber, 2000 — Венесуэла
 Blancoa piacoa Huber, 2000 — Венесуэла

Buitinga 
Buitinga Huber, 2003
 Buitinga amani Huber, 2003 — Танзания
 Buitinga asax Huber, 2003 — Танзания
 Buitinga batwa Huber & Warui, 2012 — Уганда
 Buitinga buhoma Huber, 2003 — Уганда
 Buitinga ensifera (Tullgren, 1910) — Танзания
 Buitinga globosa (Tullgren, 1910) — Танзания
 Buitinga griswoldi Huber, 2003 — Уганда
 Buitinga kadogo Huber, 2003 — Танзания
 Buitinga kanzuiri Huber, 2003 — Конго
 Buitinga kihanga Huber, 2003 — Танзания
 Buitinga kikura Huber, 2003 — Конго
 Buitinga lakilingo Huber, 2003 — Танзания
 Buitinga mazumbai Huber, 2003 — Танзания
 Buitinga mbomole Huber, 2003 — Кения, Танзания
 Buitinga mulanje Huber, 2003 — Малави
 Buitinga nigrescens (Berland, 1920) — Кения, Танзания
 Buitinga ruhiza Huber, 2003 — Уганда
 Buitinga ruwenzori Huber, 2003 — Конго, Уганда
 Buitinga safura Huber, 2003 — Танзания
 Buitinga tingatingai Huber, 2003 — Танзания
 Buitinga uzungwa Huber, 2003 — Танзания
 Buitinga wataita Huber & Warui, 2012 — Кения

Calapnita 
Calapnita Simon, 1892
 Calapnita deelemanae Huber, 2011 — Борнео
 Calapnita longa Yao & Li, 2013 — Лаос
 Calapnita phasmoides Deeleman-Reinhold, 1986 — Ява, Суматра, Борнео
 Calapnita phyllicola Deeleman-Reinhold, 1986 — Таиланд, Малайзия, Сингапур, Борнео, Суматра
 Calapnita saluang Huber, 2011 — от Таиланда до Явы
 Calapnita semengoh Huber, 2011 — Борнео
 Calapnita subphyllicola Deeleman-Reinhold, 1986 — Филиппины
 Calapnita vermiformis Simon, 1892 — от Явы до Филиппин

Canaima 
Canaima Huber, 2000
 Canaima arima (Gertsch, 1982) — Тринидад
 Canaima merida Huber, 2000 — Венесуэла

Carapoia 
Carapoia Gonzalez-Sponga, 1998
 Carapoia brescoviti Huber, 2005 — Бразилия
 Carapoia crasto Huber, 2005 — Бразилия
 Carapoia fowleri Huber, 2000 — Гайана, Бразилия
 Carapoia genitalis (Moenkhaus, 1898) — Бразилия
 Carapoia ocaina Huber, 2000 — Перу, Бразилия
 Carapoia paraguaensis Gonzalez-Sponga, 1998 — Венесуэла, Гайана, Бразилия
 Carapoia rheimsae Huber, 2005 — Бразилия
 Carapoia ubatuba Huber, 2005 — Бразилия
 Carapoia una Huber, 2005 — Бразилия

Carbonaria 
Carbonaria Gonzalez-Sponga, 2009
 Carbonaria cordiformis Gonzalez-Sponga, 2009 — Венесуэла

Caruaya 
Caruaya Gonzalez-Sponga, 2011
 Caruaya anseriformis Gonzalez-Sponga, 2011 — Венесуэла

Cenemus 
Cenemus Saaristo, 2001
 Cenemus culiculus (Simon, 1898) — Сейшеллы
 Cenemus mikehilli Saaristo, 2002 — Сейшеллы
 Cenemus silhouette Saaristo, 2001 — Сейшеллы

Ceratopholcus 
Ceratopholcus Spassky, 1934
 Ceratopholcus maculipes Spassky, 1934 — Центральная Азия

Chibchea 
Chibchea Huber, 2000
 Chibchea aberrans (Chamberlin, 1916) — Перу
 Chibchea abiseo Huber, 2000 — Перу
 Chibchea araona Huber, 2000 — Боливия, Чили
 Chibchea elqui Huber, 2000 — Чили
 Chibchea ika Huber, 2000 — Колумбия
 Chibchea malkini Huber, 2000 — Боливия
 Chibchea mapuche Huber, 2000 — Чили, Хуан-Фернандес
 Chibchea mateo Huber, 2000 — Перу
 Chibchea mayna Huber, 2000 — Эквадор, Перу
 Chibchea merida Huber, 2000 — Венесуэла
 Chibchea picunche Huber, 2000 — Чили
 Chibchea salta Huber, 2000 — Аргентина
 Chibchea silvae Huber, 2000 — Перу
 Chibchea tunebo Huber, 2000 — Венесуэла
 Chibchea uru Huber, 2000 — Перу
 Chibchea valle Huber, 2000 — Колумбия

Chichiriviche 
Chichiriviche Gonzalez-Sponga, 2011b
 Chichiriviche costanero Gonzalez-Sponga, 2011 — Венесуэла

Chisosa 
Chisosa Huber, 2000
 Chisosa baja (Gertsch, 1982) — Мексика
 Chisosa diluta (Gertsch & Mulaik, 1940) — США

Ciboneya 
Ciboneya Perez, 2001
 Ciboneya antraia Huber & Perez, 2001 — Куба
 Ciboneya nuriae Huber & Perez, 2001 — Куба
 Ciboneya odilere Huber & Perez, 2001 — Куба
 Ciboneya parva Huber & Perez, 2001 — Куба

Coryssocnemis 
Coryssocnemis Simon, 1893
 Coryssocnemis aripo Huber, 2000 — Тринидад
 Coryssocnemis callaica Simon, 1893 — Венесуэла
 Coryssocnemis clara Gertsch, 1971 — Мексика
 Coryssocnemis discolor Mello-Leitao, 1918 — Бразилия
 Coryssocnemis faceta Gertsch, 1971 — Мексика
 Coryssocnemis guatopo Huber, 2000 — Венесуэла
 Coryssocnemis iviei Gertsch, 1971 — Мексика
 Coryssocnemis lepidoptera Mello-Leitao, 1918 — Бразилия
 Coryssocnemis monagas Huber, 2000 — Венесуэла
 Coryssocnemis occulta Mello-Leitao, 1918 — Бразилия
 Coryssocnemis simla Huber, 2000 — Тринидад
 Coryssocnemis tarsocurvipes (Gonzalez-Sponga, 2003) — Венесуэла
 Coryssocnemis tigra Huber, 1998 — Гондурас
 Coryssocnemis viridescens Kraus, 1955 — от Сальвадора до Коста-Рики

Crossopriza 
Crossopriza Simon, 1893
 Crossopriza johncloudsleyi Deeleman-Reinhold & van Harten, 2001 — Йемен, Кения
 Crossopriza lyoni (Blackwall, 1867) — Повсеместно
 Crossopriza nigrescens Millot, 1946 — Мадагаскар
 Crossopriza pristina (Simon, 1890) — Йемен
 Crossopriza semicaudata (O. P.-Cambridge, 1876) — Египт
 Crossopriza soudanensis Millot, 1941 — Мали, Буркина-Фасо

Enetea 
Enetea Huber, 2000
 Enetea apatellata Huber, 2000 — Боливия

Galapa 
Galapa Huber, 2000
 Galapa baerti (Gertsch & Peck, 1992) — Галапагосы
 Galapa bella (Gertsch & Peck, 1992) — Галапагосы

Gertschiola 
Gertschiola Brignoli, 1981
 Gertschiola macrostyla (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Gertschiola neuquena Huber, 2000 — Аргентина

Guaranita 
Guaranita Huber, 2000
 Guaranita goloboffi Huber, 2000 — Аргентина
 Guaranita munda (Gertsch, 1982) — Бразилия, Аргентина
 Guaranita yaculica Huber, 2000 — Аргентина

Holocneminus 
Holocneminus Berland, 1942
 Holocneminus huangdi Tong & Li, 2009 — Китай
 Holocneminus multiguttatus (Simon, 1905) — от Шри-Ланки до Малайзии, Сулавеси
 Holocneminus piritarsis Berland, 1942 — Самоа, Тубуаи, Хендерсон, Маршалловы Острова

Holocnemus 
Holocnemus Simon, 1873
 Holocnemus caudatus (Dufour, 1820) — Испания, Сицилия
 Holocnemus hispanicus Wiehle, 1933 — Испания
 Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) — Средиземноморье, распространились везде

Hoplopholcus 
Hoplopholcus Kulczynski, 1908
 Hoplopholcus asiaeminoris Brignoli, 1978 — Турция
 Hoplopholcus cecconii Kulczynski, 1908 — Турция, Израиль, Ливан
 Hoplopholcus figulus Brignoli, 1971 — Греция
 Hoplopholcus forskali (Thorell, 1871) — Восточная Европа до Туркменистана
 Hoplopholcus labyrinthi (Kulczynski, 1903) — Крит
 Hoplopholcus longipes (Spassky, 1934) — Турция, Россия, Грузия
 Hoplopholcus minotaurinus Senglet, 1971 — Крит
 Hoplopholcus minous Senglet, 1971 — Крит
 Hoplopholcus patrizii (Roewer, 1962) — Турция

Ibotyporanga 
Ibotyporanga Mello-Leitao, 1944
 Ibotyporanga diroa Huber & Brescovit, 2003 — Бразилия
 Ibotyporanga emekori Huber & Brescovit, 2003 — Бразилия
 Ibotyporanga naideae Mello-Leitao, 1944 — Бразилия
 Ibotyporanga ramosae Huber & Brescovit, 2003 — Бразилия

Ixchela 
Ixchela Huber, 2000
 Ixchela abernathyi (Gertsch, 1971) — Мексика
 Ixchela franckei Valdez-Mondragon, 2013 — Мексика
 Ixchela furcula (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Гватемала, Гондурас, Сальвадор
 Ixchela grix Valdez-Mondragon, 2013 — Мексика
 Ixchela huasteca Valdez-Mondragon, 2013 — Мексика
 Ixchela huberi Valdez-Mondragon, 2013 — Мексика
 Ixchela juarezi Valdez-Mondragon, 2013 — Мексика
 Ixchela mixe Valdez-Mondragon, 2013 — Мексика
 Ixchela pecki (Gertsch, 1971) — Мексика
 Ixchela placida (Gertsch, 1971) — Мексика
 Ixchela santibanezi Valdez-Mondragon, 2013 — Мексика
 Ixchela simoni (O. P.-Cambridge, 1898) — Мексика
 Ixchela taxco Valdez-Mondragon, 2013 — Мексика
 Ixchela tzotzil Valdez-Mondragon, 2013 — Мексика
 Ixchela viquezi Valdez-Mondragon, 2013 — Гондурас

Kambiwa 
Kambiwa Huber, 2000
 Kambiwa anomala (Mello-Leitao, 1918) — Бразилия
 Kambiwa neotropica (Kraus, 1957) — Бразилия

Khorata 
Khorata Huber, 2005
 Khorata bangkok Huber, 2005 — Таиланд, Лаос
 Khorata circularis Yao & Li, 2013 — Лаос
 Khorata diaoluoshanensis Tong & Li, 2008 — Китай
 Khorata digitata Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata dongkou Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata dupla Yao & Li, 2013 — Лаос
 Khorata epunctata Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata flabelliformis Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata fusui Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Khorata guiensis Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata jaegeri Huber, 2005 — Лаос
 Khorata khammouan Huber, 2005 — Лаос
 Khorata liuzhouensis Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata luojinensis Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata macilenta Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata miaoshanensis Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata nanningensis Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata ningming Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Khorata paquini Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata robertmurphyi Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata rongshuiensis Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata schwendingeri Huber, 2005 — Таиланд, Лаос
 Khorata shao Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata triangula Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata wangae Yao & Li, 2010 — Китай
 Khorata xingyi Chen, Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Khorata zhui Zhang & Zhang, 2008 — Китай

Leptopholcus 
Leptopholcus Simon, 1893
 Leptopholcus baoruco Huber, 2006 — Гаити
 Leptopholcus borneensis Deeleman-Reinhold, 1986 — Таиланд, Борнео, Малые Зондские острова
 Leptopholcus brazlandia Huber, Perez & Baptista, 2005 — Бразилия
 Leptopholcus budongo Huber, 2011 — Конго, Кения, Уганда
 Leptopholcus dalei (Petrunkevitch, 1929) — Пуэрто-Рико, Виргинские Острова
 Leptopholcus debakkeri Huber, 2011 — Конго
 Leptopholcus delicatulus Franganillo, 1930 — Куба
 Leptopholcus dioscoridis Deeleman-Reinhold & van Harten, 2001 — Сокотра
 Leptopholcus dschang Huber, 2011 — Камерун
 Leptopholcus evaluna Huber, Perez & Baptista, 2005 — Венесуэла
 Leptopholcus gracilis Berland, 1920 — Сомали, Кения, Танзания, Мозамбик, Южная Африка
 Leptopholcus griswoldi Huber, 2011 — Мадагаскар
 Leptopholcus guineensis Millot, 1941 — Западная Африка
 Leptopholcus gurnahi Huber, 2011 — Танзания
 Leptopholcus hispaniola Huber, 2000 — Гаити
 Leptopholcus huongson Huber, 2011 — Китай, Таиланд, Вьетнам
 Leptopholcus jamaica Huber, 2000 — Ямайка
 Leptopholcus kandy Huber, 2011 — Индия, Шри-Ланка
 Leptopholcus kintampo Huber & Kwapong, 2013 — Гана
 Leptopholcus lokobe Huber, 2011 — Мадагаскар
 Leptopholcus ngazidja Huber, 2011 — Мадагаскар, Коморские острова
 Leptopholcus obo Huber, 2011 — Сан-Томе, Принсипи
 Leptopholcus pataxo Huber, Perez & Baptista, 2005 — Бразилия
 Leptopholcus podophthalmus (Simon, 1893) — от Шри-Ланки до Китая, Сингапур
 Leptopholcus sakalavensis Millot, 1946 — Мадагаскар
 Leptopholcus signifer Simon, 1893 — Ангола, Кения
 Leptopholcus talatakely Huber, 2011 — Мадагаскар
 Leptopholcus tanikawai Irie, 1999 — Япония
 Leptopholcus tipula (Simon, 1907) — Биоко, Западная и Центральная Африка
 Leptopholcus toma Huber, 2006 — Гаити

Litoporus 
Litoporus Simon, 1893
 Litoporus aerius Simon, 1893 — Венесуэла
 Litoporus agricola Mello-Leitao, 1922 — Бразилия
 Litoporus dimona Huber, 2000 — Бразилия
 Litoporus iguassuensis Mello-Leitao, 1918 — Бразилия
 Litoporus lopez Huber, 2000 — Колумбия
 Litoporus manu Huber, 2000 — Перу
 Litoporus pakitza Huber, 2000 — Перу
 Litoporus saul Huber, 2000 — Французская Гвиана
 Litoporus secoya Huber, 2000 — Колумбия
 Litoporus uncatus (Simon, 1893) — Север Южной Америки
 Litoporus yucumo Huber, 2000 — Боливия

Maimire 
Maimire Gonzalez-Sponga, 2009
 Maimire tuberculosa Gonzalez-Sponga, 2009 — Венесуэла

Mecolaesthus 
Mecolaesthus Simon, 1893
 Mecolaesthus arima Huber, 2000 — Тринидад
 Mecolaesthus azulita Huber, 2000 — Венесуэла
 Mecolaesthus cornutus Huber, 2000 — Венесуэла
 Mecolaesthus hoti Huber, 2000 — Венесуэла
 Mecolaesthus lemniscatus (Simon, 1894) — Сент-Винсент
 Mecolaesthus longissimus Simon, 1893 — Венесуэла
 Mecolaesthus mucuy Huber, 2000 — Венесуэла
 Mecolaesthus nigrifrons (Simon, 1894) — Сент-Винсент
 Mecolaesthus peckorum Huber, 2000 — Венесуэла
 Mecolaesthus putumayo Huber, 2000 — Колумбия
 Mecolaesthus tabay Huber, 2000 — Венесуэла
 Mecolaesthus taino Huber, 2000 — Гваделупа, Доминикана
 Mecolaesthus yawaperi Huber, 2000 — Бразилия

Mesabolivar 
Mesabolivar Gonzalez-Sponga, 1998
 Mesabolivar argentinensis (Mello-Leitao, 1938) — Аргентина
 Mesabolivar aurantiacus (Mello-Leitao, 1930) — Север Южной Америки
 Mesabolivar aurantius (Mello-Leitao, 1940) — Бразилия
 Mesabolivar azureus (Badcock, 1932) — Парагвай
 Mesabolivar banksi (Moenkhaus, 1898) — Бразилия
 Mesabolivar botocudo Huber, 2000 — Бразилия
 Mesabolivar brasiliensis (Moenkhaus, 1898) — Бразилия
 Mesabolivar cambridgei (Mello-Leitao, 1947) — Бразилия
 Mesabolivar camussi Machado et al., 2007 — Бразилия
 Mesabolivar cantharus Machado et al., 2007 — Бразилия
 Mesabolivar cavicelatus Machado et al., 2007 — Бразилия
 Mesabolivar ceruleiventris (Mello-Leitao, 1916) — Бразилия
 Mesabolivar charrua Machado et al., 2013 — Бразилия, Уругвай
 Mesabolivar cuarassu Huber, Brescovit & Rheims, 2005 — Бразилия
 Mesabolivar cyaneomaculatus (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Mesabolivar cyaneotaeniatus (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Mesabolivar cyaneus (Taczanowski, 1874) — Французская Гвиана, Гайана
 Mesabolivar delclaroi Machado & Brescovit, 2012 — Бразилия
 Mesabolivar difficilis (Mello-Leitao, 1918) — Бразилия
 Mesabolivar eberhardi Huber, 2000 — Тринидад, Колумбия, Венесуэла, Перу, Бразилия
 Mesabolivar embapua Machado, Brescovit & Francisco, 2007 — Бразилия
 Mesabolivar exlineae (Mello-Leitao, 1947) — Перу
 Mesabolivar fluminensis (Mello-Leitao, 1918) — Бразилия
 Mesabolivar forceps Machado et al., 2007 — Бразилия
 Mesabolivar globulosus (Nicolet, 1849) — Чили, Аргентина
 Mesabolivar guapiara Huber, 2000 — Бразилия
 Mesabolivar huambisa Huber, 2000 — Перу, Эквадор
 Mesabolivar huanuco Huber, 2000 — Перу
 Mesabolivar huberi Machado, Brescovit & Francisco, 2007 — Бразилия
 Mesabolivar iguazu Huber, 2000 — Бразилия, Аргентина
 Mesabolivar junin Huber, 2000 — Перу
 Mesabolivar levii Huber, 2000 — Бразилия
 Mesabolivar locono Huber, 2000 — Суринам, Гайана
 Mesabolivar luteus (Keyserling, 1891) — Бразилия, Аргентина
 Mesabolivar mairyara Machado et al., 2007 — Бразилия
 Mesabolivar maxacali Huber, 2000 — Бразилия
 Mesabolivar nigridentis (Mello-Leitao, 1922) — Бразилия
 Mesabolivar paraensis (Mello-Leitao, 1947) — Бразилия
 Mesabolivar pseudoblechroscelis Gonzalez-Sponga, 1998 — Венесуэла
 Mesabolivar rudilapsi Machado, Brescovit & Francisco, 2007 — Бразилия
 Mesabolivar samatiaguassu Huber, Brescovit & Rheims, 2005 — Бразилия
 Mesabolivar simoni (Moenkhaus, 1898) — Бразилия
 Mesabolivar spinulosus (Mello-Leitao, 1939) — Бразилия
 Mesabolivar tandilicus (Mello-Leitao, 1940) — Уругвай, Аргентина
 Mesabolivar togatus (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Mesabolivar uruguayensis Machado et al., 2013 — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Mesabolivar xingu Huber, 2000 — Бразилия
 Mesabolivar yuruani (Huber, 2000) — Венесуэла

Metagonia 
Metagonia Simon, 1893
 Metagonia amica Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia argentinensis Mello-Leitao, 1945 — Бразилия, Аргентина
 Metagonia asintal Huber, 1998 — Гватемала
 Metagonia atoyacae Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia auberti Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Metagonia belize Gertsch, 1986 — Гватемала, Белиз
 Metagonia bella Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia bellavista Gertsch & Peck, 1992 — Галапагосы
 Metagonia beni Huber, 2000 — Перу, Боливия, Бразилия
 Metagonia bicornis (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Metagonia bifida Simon, 1893 — Бразилия
 Metagonia blanda Gertsch, 1973 — Гватемала, Гондурас
 Metagonia bonaldoi Huber, 2000 — Бразилия
 Metagonia candela Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia capilla Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia cara Gertsch, 1986 — Белиз
 Metagonia caudata O. P.-Cambridge, 1895 — от США до Белиза
 Metagonia chiquita Gertsch, 1977 — Мексика
 Metagonia coahuila Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia conica (Simon, 1893) — Венесуэла
 Metagonia cuate Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia debrasi Perez & Huber, 1999 — Куба
 Metagonia delicata (O. P.-Cambridge, 1895) — от Мексики до Панамы
 Metagonia diamantina Machado, Ferreira & Brescovit, 2011 — Бразилия
 Metagonia duodecimpunctata Schmidt, 1971 — Эквадор
 Metagonia faceta Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia flavipes Schmidt, 1971 — Эквадор
 Metagonia furcata Huber, 2000 — Бразилия
 Metagonia globulosa Huber, 2000 — Перу, Боливия
 Metagonia goodnighti Gertsch, 1977 — Мексика
 Metagonia guaga Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia heraldica Mello-Leitao, 1922 — Бразилия
 Metagonia hitoy Huber, 1997 — Коста-Рика
 Metagonia hondura Huber, 1997 — Коста-Рика
 Metagonia iviei Gertsch, 1977 — Мексика
 Metagonia jamaica Gertsch, 1986 — Ямайка
 Metagonia jarmila Gertsch, 1973 — Белиз
 Metagonia joya Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia lancetilla Huber, 1998 — Гондурас
 Metagonia lepida Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia lingua (Schmidt, 1956) — Колумбия
 Metagonia luisa Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia maldonado Huber, 2000 — Перу, Боливия
 Metagonia mariguitarensis (Gonzalez-Sponga, 1998) — Венесуэла, Бразилия, Перу
 Metagonia martha Gertsch, 1973 — Мексика
 Metagonia maximiliani Brignoli, 1972 — Мексика
 Metagonia maya Chamberlin & Ivie, 1938 — Мексика
 Metagonia mcnatti Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia modesta Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia modica Gertsch, 1986 — Гватемала
 Metagonia nadleri Huber, 2000 — Бразилия
 Metagonia osa Gertsch, 1986 — Коста-Рика
 Metagonia oxtalja Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia pachona Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia panama Gertsch, 1986 — Панама
 Metagonia paranapiacaba Huber, Rheims & Brescovit, 2005 — Бразилия
 Metagonia petropolis Huber, Rheims & Brescovit, 2005 — Бразилия
 Metagonia placida Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia potiguar Ferreira et al., 2011 — Бразилия
 Metagonia puebla Gertsch, 1986 — Мексика
 Metagonia punctata Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia pura Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia quadrifasciata Mello-Leitao, 1926 — Бразилия
 Metagonia reederi Gertsch & Peck, 1992 — Галапагосы
 Metagonia reventazona Huber, 1997 — Коста-Рика, Панама
 Metagonia rica Gertsch, 1986 — Коста-Рика, Панама
 Metagonia samiria Huber, 2000 — Перу
 Metagonia secreta Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia selva Gertsch, 1986 — Коста-Рика
 Metagonia serena Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia striata Schmidt, 1971 — Гватемала
 Metagonia strinatii (Brignoli, 1972) — Аргентина
 Metagonia suzanne Gertsch, 1973 — Мексика
 Metagonia talamanca Huber, 1997 — Коста-Рика
 Metagonia taruma Huber, 2000 — Гайана, Бразилия
 Metagonia tinaja Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia tingo Huber, 2000 — Перу
 Metagonia tlamaya Gertsch, 1971 — Мексика
 Metagonia torete Gertsch, 1977 — Мексика
 Metagonia toro Huber, 1997 — Панама
 Metagonia unicolor (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Metagonia uvita Huber, 1997 — Коста-Рика
 Metagonia yucatana Chamberlin & Ivie, 1938 — Мексика

Micromerys 
Micromerys Bradley, 1877
 Micromerys baiteta Huber, 2011 — Новая Гвинея
 Micromerys daviesae Deeleman-Reinhold, 1986 — Квинсленд
 Micromerys gidil Huber, 2001 — Квинсленд
 Micromerys gracilis Bradley, 1877 — Северные территории, Квинсленд
 Micromerys gurran Huber, 2001 — Квинсленд
 Micromerys papua Huber, 2011 — Новая Гвинея
 Micromerys raveni Huber, 2001 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Micromerys wigi Huber, 2001 — Квинсленд
 Micromerys yidin Huber, 2001 — Квинсленд

Micropholcus 
Micropholcus Deeleman-Reinhold & Prinsen, 1987
 Micropholcus fauroti (Simon, 1887) — Тропики, ввезены в Бельгию
 Micropholcus jacominae Deeleman-Reinhold & van Harten, 2001 — Йемен

Modisimus 
Modisimus Simon, 1893
 Modisimus angulatus Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus bachata Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus beneficus Gertsch, 1973 — Мексика
 Modisimus berac Huber, 2010 — Гаити
 Modisimus boneti Gertsch, 1971 — Мексика
 Modisimus bribri Huber, 1998 — Коста-Рика, Панама
 Modisimus cahuita Huber, 1998 — Коста-Рика
 Modisimus caldera Huber, 1998 — Панама
 Modisimus cavaticus Petrunkevitch, 1929 — Пуэрто-Рико
 Modisimus chiapa Gertsch, 1977 — Мексика
 Modisimus chickeringi Gertsch, 1973 — Панама
 Modisimus cienaga Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus coco Huber, 1998 — Коста-Рика
 Modisimus coeruleolineatus Petrunkevitch, 1929 — Пуэрто-Рико
 Modisimus concolor Bryant, 1940 — Куба
 Modisimus cornutus Kraus, 1955 — Гондурас
 Modisimus cuadro Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus culicinus (Simon, 1893) — Повсеместно
 Modisimus david Huber, 1997 — Никарагуа, Панама
 Modisimus deltoroi Valdez-Mondragon & Francke, 2009 — Мексика
 Modisimus dilutus Gertsch, 1941 — Панама
 Modisimus dominical Huber, 1998 — Коста-Рика
 Modisimus elevatus Bryant, 1940 — Куба
 Modisimus elongatus Bryant, 1940 — Куба
 Modisimus enriquillo Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus epepye Huber, 2010 — Гаити
 Modisimus femoratus Bryant, 1948 — Гаити
 Modisimus fuscus Bryant, 1948 — Гаити
 Modisimus glaucus Simon, 1893 — Гаити, Сент-Винсент
 Modisimus globosus Schmidt, 1956 — Колумбия
 Modisimus gracilipes Gertsch, 1973 — Гватемала
 Modisimus guatuso Huber, 1998 — Никарагуа to Панама
 Modisimus guerrerensis Gertsch & Davis, 1937 — Мексика
 Modisimus inornatus O. P.-Cambridge, 1895 — Мексика
 Modisimus iviei Gertsch, 1973 — Мексика
 Modisimus ixobel Huber, 1998 — Гватемала
 Modisimus jima Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus kiskeya Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus leprete Huber, 2010 — Гаити
 Modisimus macaya Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus maculatipes O. P.-Cambridge, 1895 — Мексика
 Modisimus madreselva Huber, 1998 — Коста-Рика
 Modisimus makandal Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus mango Huber, 2010 — Гаити
 Modisimus mariposas Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus mckenziei Gertsch, 1971 — Мексика
 Modisimus minima (Gonzalez-Sponga, 2009) — Венесуэла
 Modisimus miri Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus mitchelli Gertsch, 1971 — Мексика
 Modisimus modicus (Gertsch & Peck, 1992) — Галапагосы
 Modisimus montanus Petrunkevitch, 1929 — Пуэрто-Рико
 Modisimus montanus dentatus Petrunkevitch, 1929 — Пуэрто-Рико
 Modisimus nicaraguensis Huber, 1998 — Никарагуа
 Modisimus ovatus Bryant, 1940 — Куба
 Modisimus palenque Gertsch, 1977 — Мексика
 Modisimus palvet Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus pana Huber, 1998 — Гватемала
 Modisimus paraiso Huber, 2010 — Гаити
 Modisimus pavidus Bryant, 1940 — Куба
 Modisimus pelejil Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus pittier Huber, 1998 — Коста-Рика, Панама
 Modisimus propinquus O. P.-Cambridge, 1896 — Мексика
 Modisimus pulchellus Banks, 1929 — Панама
 Modisimus pusillus Gertsch, 1971 — Мексика
 Modisimus rainesi Gertsch, 1971 — Мексика
 Modisimus reddelli Gertsch, 1971 — Мексика
 Modisimus roumaini Huber, 2010 — Гаити
 Modisimus sanvito Huber, 1998 — Коста-Рика
 Modisimus sarapiqui Huber, 1998 — Коста-Рика
 Modisimus seguin Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus selvanegra Huber, 1998 — Никарагуа
 Modisimus sexoculatus Petrunkevitch, 1929 — Пуэрто-Рико
 Modisimus signatus (Banks, 1914) — Пуэрто-Рико
 Modisimus simoni Huber, 1997 — Венесуэла
 Modisimus solus Gertsch & Peck, 1992 — Галапагосы
 Modisimus texanus Banks, 1906 — США, Мексика
 Modisimus tiburon Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus toma Huber & Fischer, 2010 — Гаити
 Modisimus tortuguero Huber, 1998 — Коста-Рика
 Modisimus tzotzile Brignoli, 1974 — Мексика
 Modisimus vittatus Bryant, 1948 — Гаити

Moraia 
Moraia Gonzalez-Sponga, 2011
 Moraia niquitanus Gonzalez-Sponga, 2011 — Венесуэла

Mystes 
Mystes Bristowe, 1938
 Mystes oonopiformis Bristowe, 1938 — Малайзия

Nasuta 
Nasuta Gonzalez-Sponga, 2009
 Nasuta grandis Gonzalez-Sponga, 2009 — Венесуэла

Nerudia 
Nerudia Huber, 2000
 Nerudia atacama Huber, 2000 — Чили

Ninetis 
Ninetis Simon, 1890
 Ninetis minuta (Berland, 1920) — Сомали, Кения, Танзания
 Ninetis namibiae Huber, 2000 — Намибия
 Ninetis russellsmithi Huber, 2002 — Малави
 Ninetis subtilissima Simon, 1890 — Йемен
 Ninetis toliara Huber & El-Hennawy, 2007 — Мадагаскар

Nita 
Nita Huber & El-Hennawy, 2007
 Nita elsaff Huber & El-Hennawy, 2007 — Египт, Узбекистан

Nyikoa 
Nyikoa Huber, 2007
 Nyikoa limbe Huber, 2007 — Западная Африка, Конго

Ossinissa 
Ossinissa Dimitrov & Ribera, 2005
 Ossinissa justoi (Wunderlich, 1992) — Канарские острова

Otavaloa 
Otavaloa Huber, 2000
 Otavaloa angotero Huber, 2000 — Колумбия, Эквадор, Перу
 Otavaloa lisei Huber, 2000 — Бразилия
 Otavaloa otanabe Huber, 2000 — Перу
 Otavaloa pasco Huber, 2000 — Перу
 Otavaloa piro Huber, 2000 — Перу, Боливия

Panjange 
Panjange Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1983
 Panjange alba Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1983 — Сулавеси, Амбон
 Panjange bako Huber, 2011 — Борнео
 Panjange cavicola Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1983 — Сулавеси
 Panjange dubia (Kulczynski, 1911) — Новая Гвинея
 Panjange iban Huber, 2011 — Борнео
 Panjange lanthana Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1983 — Филиппины
 Panjange madang Huber, 2011 — Новая Гвинея
 Panjange mirabilis Deeleman-Reinhold, 1986 — Квинсленд
 Panjange nigrifrons Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1983 — Борнео
 Panjange sedgwicki Deeleman-Reinhold & Platnick, 1986 — Борнео

Papiamenta 
Papiamenta Huber, 2000
 Papiamenta levii (Gertsch, 1982) — Кюрасао
 Papiamenta savonet Huber, 2000 — Кюрасао

Paramicromerys 
Paramicromerys Millot, 1946
 Paramicromerys betsileo Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys coddingtoni Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys combesi (Millot, 1946) — Мадагаскар
 Paramicromerys madagascariensis (Simon, 1893) — Мадагаскар
 Paramicromerys mahira Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys manantenina Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys marojejy Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys megaceros (Millot, 1946) — Мадагаскар
 Paramicromerys nampoinai Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys quinteri Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys rabeariveloi Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys ralamboi Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys rothorum Huber, 2003 — Мадагаскар
 Paramicromerys scharffi Huber, 2003 — Мадагаскар

Pehrforsskalia 
Pehrforsskalia Deeleman-Reinhold & van Harten, 2001
 Pehrforsskalia bilene Huber, 2011 — Мозамбик
 Pehrforsskalia conopyga Deeleman-Reinhold & van Harten, 2001 — Африка, Йемен, Израиль, Мадагаскар
 Pehrforsskalia shambaa Huber, 2011 — Танзания

Pholcophora 
Pholcophora Banks, 1896
 Pholcophora americana Banks, 1896 — США, Канада
 Pholcophora bahama Gertsch, 1982 — Багамы
 Pholcophora maria Gertsch, 1977 — Мексика
 Pholcophora mexcala Gertsch, 1982 — Мексика
 Pholcophora texana Gertsch, 1935 — США, Мексика

Pholcus 
Pholcus Walckenaer, 1805
 Pholcus abstrusus Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus acerosus Peng & Zhang, 2011 — Китай
 Pholcus acutulus Paik, 1978 — Корея
 Pholcus aduncus Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus afghanus Senglet, 2008 — Афганистан
 Pholcus agadir Huber, 2011 — Марокко
 Pholcus agilis Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus alloctospilus Zhu & Gong, 1991 — Китай
 Pholcus alpinus Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus alticeps Spassky, 1932 — от Польши до России, Иран
 Pholcus amani Huber, 2011 — Танзания
 Pholcus anachoreta Dimitrov & Ribera, 2006 — Канарские острова
 Pholcus ancoralis L. Koch, 1865 — от Островов Рюкю до Гавайев, Новая Каледония, Маркизские острова, Рапа-Ити
 Pholcus andulau Huber, 2011 — Борнео
 Pholcus anlong Chen, Zhang & Zhu, 2011 — Китай
 Pholcus arayat Huber, 2011 — Филиппины
 Pholcus arcuatilis Yao & Li, 2013 — Лаос
 Pholcus arkit Huber, 2011 — Центральная Азия
 Pholcus armeniacus Senglet, 1974 — Иран
 Pholcus arsacius Senglet, 2008 — Иран
 Pholcus atrigularis (Simon, 1901) — Малайзия, Сингапур, Индонезия
 Pholcus attuleh Huber, 2011 — Камерун
 Pholcus babao Tong & Li, 2010 — Китай
 Pholcus bailongensis Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus baka Huber, 2011 — Западная, Центральная Африка
 Pholcus bakweri Huber, 2011 — Биоко, Камерун
 Pholcus baldiosensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Pholcus bamboutos Huber, 2011 — Камерун
 Pholcus bangfai Huber, 2011 — Лаос
 Pholcus bantouensis Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus batepa Huber, 2011 — Сан-Томе
 Pholcus beijingensis Zhu & Song, 1999 — Китай
 Pholcus berlandi Millot, 1941 — Senegal
 Pholcus bessus Zhu & Gong, 1991 — Китай
 Pholcus bicornutus Simon, 1892 — Филиппины
 Pholcus bidentatus Zhu et al., 2005 — Китай, Лаос
 Pholcus bikilai Huber, 2011 — Эфиопия
 Pholcus bimbache Dimitrov & Ribera, 2006 — Канарские острова
 Pholcus bing Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus bohorok Huber, 2011 — Суматра
 Pholcus bolikhamsai Huber, 2011 — Лаос
 Pholcus bourgini Millot, 1941 — Гвинея
 Pholcus brevis Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus calcar Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Pholcus calligaster Thorell, 1895 — Мьянма, Непал
 Pholcus camba Huber, 2011 — Сулавеси
 Pholcus caspius Senglet, 2008 — Иран
 Pholcus ceheng Chen, Zhang & Zhu, 2011 — Китай
 Pholcus chang Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus chappuisi Fage, 1936 — Кения
 Pholcus chattoni Millot, 1941 — Гвинея, Кот-д’Ивуар
 Pholcus cheaha Huber, 2011 — США
 Pholcus chevronus Yin, Xu & Bao, 2012 — Китай
 Pholcus chiangdao Huber, 2011 — Таиланд
 Pholcus chicheng Tong & Li, 2010 — Китай
 Pholcus choctaw Huber, 2011 — США
 Pholcus cibodas Huber, 2011 — Ява
 Pholcus circularis Kraus, 1960 — Сан-Томе
 Pholcus clavatus Schenkel, 1936 — Китай
 Pholcus clavimaculatus Zhu & Song, 1999 — Китай
 Pholcus cophenius Senglet, 2008 — Афганистан
 Pholcus corcho Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Pholcus corniger Dimitrov & Ribera, 2006 — Канарские острова
 Pholcus crassipalpis Spassky, 1937 — Россия, Украина, Казахстан
 Pholcus crassus Paik, 1978 — Корея
 Pholcus creticus Senglet, 1971 — Крит
 Pholcus crypticolens Bosenberg & Strand, 1906 — Япония
 Pholcus cuneatus Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus dade Huber, 2011 — США
 Pholcus dali Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus datan Tong & Li, 2010 — Китай
 Pholcus decorus Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus debilis (Thorell, 1899) — Биоко, Камерун
 Pholcus dentatus Wunderlich, 1995 — Мадейра
 Pholcus dieban Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus diopsis Simon, 1901 — Таиланд
 Pholcus dixie Huber, 2011 — США
 Pholcus djelalabad Senglet, 2008 — Афганистан, Индия
 Pholcus doucki Huber, 2011 — Гвинея
 Pholcus dungara Huber, 2001 — Квинсленд
 Pholcus edentatus Campos & Wunderlich, 1995 — Канарские острова
 Pholcus elongatus (Yin & Wang, 1981) — Китай, Лаос
 Pholcus elymaeus Senglet, 2008 — Иран
 Pholcus erewan Huber, 2011 — Таиланд, Лаос, Малайзия
 Pholcus ethagala Huber, 2011 — Шри-Ланка
 Pholcus exceptus Tong & Li, 2009 — Китай
 Pholcus exilis Tong & Li, 2010 — Китай
 Pholcus extumidus Paik, 1978 — Корея, Япония
 Pholcus fagei Kratochvil, 1940 — Кения
 Pholcus faveauxi (Lawrence, 1967) — Конго
 Pholcus fengcheng Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus fragillimus Strand, 1907 — Шри-Ланка, от Индии до Японии
 Pholcus fuerteventurensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова, Марокко
 Pholcus ganziensis Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus gaoi Song & Ren, 1994 — Китай
 Pholcus genuiformis Wunderlich, 1995 — Алжир
 Pholcus gombak Huber, 2011 — Малайзия
 Pholcus gomerae Wunderlich, 1980 — Канарские острова
 Pholcus gosuensis Kim & Lee, 2004 — Корея
 Pholcus gracillimus Thorell, 1890 — Малайзия, Сингапур, Суматра, Ява
 Pholcus guadarfia Dimitrov & Ribera, 2007 — Канарские острова
 Pholcus guani Song & Ren, 1994 — Китай
 Pholcus gui Zhu & Song, 1999 — Китай
 Pholcus guineensis Millot, 1941 — Гвинея, Сьерра-Леоне
 Pholcus halabala Huber, 2011 — Таиланд, Суматра
 Pholcus hamatus Tong & Ji, 2010 — Китай
 Pholcus harveyi Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus helenae Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Pholcus henanensis Zhu & Mao, 1983 — Китай
 Pholcus hieroglyphicus Pavesi, 1883 — Эритрея
 Pholcus higoensis Irie & Ono, 2008 — Япония
 Pholcus hoyo Huber, 2011 — Конго
 Pholcus huapingensis Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus huberi Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus hurau Huber, 2011 — Суматра
 Pholcus hyrcanus Senglet, 1974 — Иран
 Pholcus hytaspus Senglet, 2008 — Иран
 Pholcus imbricatus Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus intricatus Dimitrov & Ribera, 2003 — Канарские острова
 Pholcus jaegeri Huber, 2011 — Лаос
 Pholcus jiaotu Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus jinniu Tong & Li, 2010 — Китай
 Pholcus jinwum Huber, 2001 — Квинсленд
 Pholcus jiulong Tong & Li, 2010 — Китай
 Pholcus jiuwei Tong & Ji, 2010 — Китай Китай
 Pholcus jixianensis Zhu & Yu, 1983 — Китай
 Pholcus joreongensis Seo, 2004 — Корея
 Pholcus jusahi Huber, 2011 — США
 Pholcus kakum Huber, 2009 — Гана, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Конго
 Pholcus kamkaly Huber, 2011 — Казахстан
 Pholcus kandahar Senglet, 2008 — Афганистан
 Pholcus kangding Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus kapuri Tikader, 1977 — Андаманские острова
 Pholcus karawari Huber, 2011 — Новая Гвинея
 Pholcus kerinci Huber, 2011 — Суматра
 Pholcus khene Huber, 2011 — Лаос, Вьетнам
 Pholcus kihansi Huber, 2011 — Танзания
 Pholcus kimi Song & Zhu, 1994 — Китай, Лаос
 Pholcus kinabalu Huber, 2011 — Борнео
 Pholcus kindia Huber, 2011 — Гвинея
 Pholcus kingi Huber, 2011 — США
 Pholcus knoeseli Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Pholcus koah Huber, 2001 — Квинсленд
 Pholcus koasati Huber, 2011 — США
 Pholcus kohi Huber, 2011 — Малайзия, Сингапур, Суматра
 Pholcus kribi Huber, 2011 — Камерун
 Pholcus kui Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus kunming Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus kwamgumi Huber, 2011 — Кения, Танзания
 Pholcus kwanaksanensis Namkung & Kim, 1990 — Корея
 Pholcus kwangkyosanensis Kim & Park, 2009 — Корея
 Pholcus kyondo Huber, 2011 — Конго
 Pholcus laksao Huber, 2011 — Лаос
 Pholcus lamperti Strand, 1907 — Танзания, возможно Занзибар
 Pholcus lanieri Huber, 2011 — США
 Pholcus ledang Huber, 2011 — Малайзия
 Pholcus leruthi Lessert, 1935 — Конго, Восточная Африка
 Pholcus lexuancanhi Yao, Pham & Li, 2012 — Вьетнам
 Pholcus lijiangensis Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus lilangai Huber, 2011 — Танзания
 Pholcus lingulatus Gao, Gao & Zhu, 2002 — Китай
 Pholcus linzhou Zhang & Zhang, 2000 — Китай
 Pholcus liui Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus liutu Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus lualaba Huber, 2011 — Конго
 Pholcus luding Tong & Li, 2010 — Китай
 Pholcus luki Huber, 2011 — Конго
 Pholcus lupanga Huber, 2011 — Танзания
 Pholcus madeirensis Wunderlich, 1987 — Мадейра
 Pholcus magnus Wunderlich, 1987 — Мадейра
 Pholcus malpaisensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Pholcus manueli Gertsch, 1937 — Россия, Туркменистан, Китай, Корея, Япония, США
 Pholcus mao Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus maronita Brignoli, 1977 — Ливан
 Pholcus mascaensis Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Pholcus maturata Huber, 2011 — Шри-Ланка
 Pholcus mazumbai Huber, 2011 — Танзания
 Pholcus mbuti Huber, 2011 — Конго
 Pholcus mecheria Huber, 2011 — Алжир
 Pholcus medicus Senglet, 1974 — Иран
 Pholcus medog Zhang, Zhu & Song, 2006 — Китай, Индия
 Pholcus mengla Song & Zhu, 1999 — Китай
 Pholcus mentawir Huber, 2011 — Борнео
 Pholcus mianshanensis Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus minang Huber, 2011 — Суматра
 Pholcus mirabilis Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus moca Huber, 2011 — Биоко, Камерун
 Pholcus montanus Paik, 1978 — Корея
 Pholcus multidentatus Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Pholcus muralicola Maughan & Fitch, 1976 — США
 Pholcus nagasakiensis Strand, 1918 — Япония
 Pholcus namkhan Huber, 2011 — Лаос
 Pholcus namou Huber, 2011 — Лаос
 Pholcus negara Huber, 2011 — Бали
 Pholcus nenjukovi Spassky, 1936 — Центральная Азия
 Pholcus nkoetye Huber, 2011 — Камерун
 Pholcus nodong Huber, 2011 — Корея
 Pholcus obscurus Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus oculosus Zhang & Zhang, 2000 — Китай
 Pholcus okgye Huber, 2011 — Корея
 Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) — Европа до Азербайджана
 Pholcus ornatus Bosenberg, 1895 — Канарские острова
 Pholcus otomi Huber, 2011 — Япония
 Pholcus ovatus Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus pagbilao Huber, 2011 — Филиппины
 Pholcus pakse Huber, 2011 — Лаос
 Pholcus papilionis Peng & Zhang, 2011 — Китай
 Pholcus paralinzhou Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus parayichengicus Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus parkyeonensis Kim & Yoo, 2009 — Корея
 Pholcus parthicus Senglet, 2008 — Иран
 Pholcus parvus Wunderlich, 1987 — Мадейра
 Pholcus pennatus Zhang, Zhu & Song, 2005 — Китай
 Pholcus persicus Senglet, 1974 — Иран
 Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) — Повсеместно
 Pholcus phoenixus Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus phui Huber, 2011 — Таиланд
 Pholcus phungiformes Oliger, 1983 — Россия
 Pholcus pojeonensis Kim & Yoo, 2008 — Корея
 Pholcus ponticus Thorell, 1875 — от Болгарии до Китая
 Pholcus pyu Huber, 2011 — Мьянма
 Pholcus qingchengensis Gao, Gao & Zhu, 2002 — Китай
 Pholcus quinghaiensis Song & Zhu, 1999 — Китай
 Pholcus quinquenotatus Thorell, 1878 — Мьянма to Индонезия
 Pholcus reevesi Huber, 2011 — США
 Pholcus roquensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Pholcus ruteng Huber, 2011 — Flores
 Pholcus saaristoi Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus sabah Huber, 2011 — Борнео
 Pholcus satun Huber, 2011 — Таиланд
 Pholcus schwendingeri Huber, 2011 — Таиланд
 Pholcus sepaku Huber, 2011 — Борнео
 Pholcus shangrila Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus shuangtu Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus sidorenkoi Dunin, 1994 — Россия, Таджикистан
 Pholcus silvai Wunderlich, 1995 — Мадейра
 Pholcus simbok Huber, 2011 — Корея
 Pholcus singalang Huber, 2011 — Суматра
 Pholcus socheunensis Paik, 1978 — Корея
 Pholcus sogdianae Brignoli, 1978 — Центральная Азия
 Pholcus sokkrisanensis Paik, 1978 — Корея
 Pholcus songi Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus songxian Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus soukous Huber, 2011 — Конго
 Pholcus spasskyi Brignoli, 1978 — Турция
 Pholcus spiliensis Wunderlich, 1995 — Крит
 Pholcus spilis Zhu & Gong, 1991 — Китай
 Pholcus steineri Huber, 2011 — Лаос
 Pholcus strandi Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Pholcus sublaksao Yao & Li, 2013 — Лаос
 Pholcus sublingulatus Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus suboculosus Peng & Zhang, 2011 — Китай
 Pholcus subwuyiensis Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus sudhami Huber, 2011 — Таиланд
 Pholcus suizhongicus Zhu & Song, 1999 — Китай
 Pholcus sumatraensis Wunderlich, 1995 — Суматра
 Pholcus sveni Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Pholcus taarab Huber, 2011 — Танзания, Малави
 Pholcus tahai Huber, 2011 — Борнео
 Pholcus taibaiensis Wang & Zhu, 1992 — Китай
 Pholcus taibeli Caporiacco, 1949 — Эфиопия
 Pholcus taishan Song & Zhu, 1999 — Китай
 Pholcus taita Huber, 2011 — Кения
 Pholcus tenerifensis Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Pholcus thakek Huber, 2011 — Лаос
 Pholcus tongi Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus triangulatus Zhang & Zhang, 2000 — Китай
 Pholcus tuoyuan Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus turcicus Wunderlich, 1980 — Турция
 Pholcus tuyan Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus twa Huber, 2011 — Восточная Африка
 Pholcus undatus Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus varirata Huber, 2011 — Новая Гвинея
 Pholcus vatovae Caporiacco, 1940 — Восточная Африка
 Pholcus velitchkovskyi Kulczynski, 1913 — Россия, Украина, Иран
 Pholcus vesculus Simon, 1901 — Малайзия
 Pholcus wahehe Huber, 2011 — Танзания
 Pholcus wangi Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus wangtian Tong & Ji, 2010 — Китай
 Pholcus wangxidong Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus woongil Huber, 2011 — Корея
 Pholcus wuling Tong & Li, 2010 — Китай
 Pholcus wuyiensis Zhu & Gong, 1991 — Китай
 Pholcus xiaotu Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus xingren Chen, Zhang & Zhu, 2011 — Китай
 Pholcus xingyi Chen, Zhang & Zhu, 2011 — Китай
 Pholcus yangi Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus yeongwol Huber, 2011 — Корея
 Pholcus yi Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus yichengicus Zhu, Tu & Shi, 1986 — Китай
 Pholcus yoshikurai Irie, 1997 — Япония
 Pholcus youngae Huber, 2011 — Таиланд
 Pholcus yuantu Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus yugong Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus yunnanensis Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus zham Zhang, Zhu & Song, 2006 — Китай, Непал
 Pholcus zhangae Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus zhui Yao & Li, 2012 — Китай
 Pholcus zhuolu Zhang & Zhu, 2009 — Китай
 Pholcus zichyi Kulczynski, 1901 — Россия, Китай, Корея

Physocyclus 
Physocyclus Simon, 1893
 Physocyclus bicornis Gertsch, 1971 — Мексика
 Physocyclus brevicornus Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus californicus Chamberlin & Gertsch, 1929 — США, Мексика
 Physocyclus cornutus Banks, 1898 — Мексика
 Physocyclus darwini Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus dugesi Simon, 1893 — от Мексики до Венесуэлы
 Physocyclus enaulus Crosby, 1926 — США, Мексика
 Physocyclus franckei Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus gertschi Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) — Повсеместно
 Physocyclus guanacaste Huber, 1998 — Коста-Рика
 Physocyclus hoogstraali Gertsch & Davis, 1942 — США, Мексика
 Physocyclus huacana Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus lautus Gertsch, 1971 — Мексика
 Physocyclus marialuisae Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus merus Gertsch, 1971 — Мексика
 Physocyclus mexicanus Banks, 1898 — Мексика
 Physocyclus michoacanus Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus modestus Gertsch, 1971 — Мексика
 Physocyclus montanoi Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus mysticus Chamberlin, 1924 — Мексика
 Physocyclus palmarus Jimenez & Palacios-Cardiel, 2013 — Мексика
 Physocyclus paredesi Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus pedregosus Gertsch, 1971 — Мексика
 Physocyclus platnicki Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus reddelli Gertsch, 1971 — Мексика
 Physocyclus rothi Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus sarae Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus sprousei Valdez-Mondragon, 2010 — Мексика
 Physocyclus tanneri Chamberlin, 1921 — США, Мексика
 Physocyclus validus Gertsch, 1971 — Мексика
 Physocyclus viridis Mello-Leitao, 1940 — Бразилия

Pisaboa 
Pisaboa Huber, 2000
 Pisaboa estrecha Huber, 2000 — Перу
 Pisaboa laldea Huber, 2000 — Венесуэла
 Pisaboa mapiri Huber, 2000 — Боливия
 Pisaboa silvae Huber, 2000 — Перу

Platnicknia 
Platnicknia Ozdikmen & Demir, 2009
 Platnicknia coxana (Bryant, 1940) — Куба
 Platnicknia incerta (Bryant, 1940) — Куба

Pomboa 
Pomboa Huber, 2000
 Pomboa cali Huber, 2000 — Колумбия
 Pomboa pallida Huber, 2000 — Колумбия
 Pomboa quimbaya Valdez-Mondragon, 2012 — Колумбия
 Pomboa quindio Huber, 2000 — Колумбия

Portena 
Portena Gonzalez-Sponga, 2011
 Portena triocular Gonzalez-Sponga, 2011 — Венесуэла

Priscula 
Priscula Simon, 1893
 Priscula acuoso (Gonzalez-Sponga, 2011) — ?
 Priscula andinensis Gonzalez-Sponga, 1999 — Венесуэла
 Priscula andinensis (Gonzalez-Sponga, 2011) — ?
 Priscula annulipes (Keyserling, 1877) — Колумбия
 Priscula araguana (Gonzalez-Sponga, 2011) — ?
 Priscula binghamae (Chamberlin, 1916) — Перу, Боливия, Аргентина
 Priscula blechroscelis (Gonzalez-Sponga, 2011) — ?
 Priscula chejapi Gonzalez-Sponga, 1999 — Венесуэла
 Priscula copeyensis (Gonzalez-Sponga, 2011) — ?
 Priscula cordillerano (Gonzalez-Sponga, 2011) — ?
 Priscula gularis Simon, 1893 — Эквадор
 Priscula huila Huber, 2000 — Колумбия
 Priscula lagunosa Gonzalez-Sponga, 1999 — Венесуэла
 Priscula limonensis Gonzalez-Sponga, 1999 — Венесуэла
 Priscula paeza Huber, 2000 — Колумбия
 Priscula pallisteri Huber, 2000 — Перу
 Priscula piapoco Huber, 2000 — Венесуэла
 Priscula piedraensis Gonzalez-Sponga, 1999 — Венесуэла
 Priscula salmeronica Gonzalez-Sponga, 1999 — Венесуэла
 Priscula taruma Huber, 2000 — Гайана
 Priscula tunebo Huber, 2000 — Венесуэла
 Priscula ulai Gonzalez-Sponga, 1999 — Венесуэла
 Priscula venezuelana Simon, 1893 — Венесуэла

Psilochorus 
Psilochorus Simon, 1893
 Psilochorus acanthus Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Psilochorus agnosticus Chamberlin, 1924 — Мексика
 Psilochorus apicalis Banks, 1921 — США
 Psilochorus bantus Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Psilochorus bruneocyaneus Mello-Leitao, 1941 — Бразилия
 Psilochorus californiae Chamberlin, 1919 — США, Мексика
 Psilochorus cambridgei Gertsch & Davis, 1937 — Мексика
 Psilochorus coloradensis Slowik, 2009 — США
 Psilochorus concinnus Gertsch, 1973 — Мексика
 Psilochorus concolor Slowik, 2009 — США
 Psilochorus conjunctus Gertsch & Davis, 1942 — Мексика
 Psilochorus cordatus (Bilimek, 1867) — Мексика
 Psilochorus delicatus Gertsch, 1971 — Мексика
 Psilochorus diablo Gertsch, 1971 — Мексика
 Psilochorus dogmaticus Chamberlin, 1924 — Мексика
 Psilochorus durangoanus Gertsch & Davis, 1937 — Мексика
 Psilochorus fishi Gertsch, 1971 — Мексика
 Psilochorus hesperus Gertsch & Ivie, 1936 — США
 Psilochorus hooki Slowik, 2009 — США
 Psilochorus imitatus Gertsch & Mulaik, 1940 — США
 Psilochorus inyo Slowik, 2009 — США
 Psilochorus itaguyrussu Huber, Rheims & Brescovit, 2005 — Бразилия
 Psilochorus marcuzzii Caporiacco, 1955 — Венесуэла
 Psilochorus minimus Schmidt, 1956 — Эквадор
 Psilochorus minutus Banks, 1898 — Мексика
 Psilochorus murphyi Gertsch, 1973 — Мексика
 Psilochorus nigromaculatus Kulczynski, 1911 — Новая Гвинея
 Psilochorus pallidulus Gertsch, 1935 — США, Мексика
 Psilochorus papago Gertsch & Davis, 1942 — США, Мексика
 Psilochorus pullulus (Hentz, 1850) — North America
 Psilochorus redemptus Gertsch & Mulaik, 1940 — США, Мексика
 Psilochorus rockefelleri Gertsch, 1935 — США (Канада, ввезён)
 Psilochorus russelli Gertsch, 1971 — Мексика
 Psilochorus sectus Mello-Leitao, 1939 — Бразилия
 Psilochorus simoni (Berland, 1911) — США, Европа (ввезён повсеместно)
 Psilochorus sinaloa Gertsch & Davis, 1942 — Мексика
 Psilochorus taperae Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Psilochorus tellezi Gertsch, 1971 — Мексика
 Psilochorus texanus Slowik, 2009 — США, Мексика
 Psilochorus topanga Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Psilochorus utahensis Chamberlin, 1919 — США
 Psilochorus ybytyriguara Huber, Rheims & Brescovit, 2005 — Бразилия

Quamtana 
Quamtana Huber, 2003
 Quamtana biena Huber, 2003 — Конго
 Quamtana bonamanzi Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana ciliata (Lawrence, 1938) — Южная Африка
 Quamtana embuleni Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana entabeni Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana filmeri Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana hectori Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana kabale Huber, 2003 — Уганда
 Quamtana kitahurira Huber, 2003 — Гвинея, Ангола, Уганда, Бурунди
 Quamtana knysna Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana lajuma Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana leleupi Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana leptopholcica (Strand, 1909) — Южная Африка
 Quamtana lotzi Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana mabusai Huber, 2003 — Южная Африка, Свазиленд
 Quamtana mbaba Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana merwei Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana meyeri Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana molimo Huber, 2003 — Lesotho
 Quamtana nandi Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana nyahururu Huber & Warui, 2012 — Кения, Танзания
 Quamtana nylsvley Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana oku Huber, 2003 — Камерун
 Quamtana tsui Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana umzinto Huber, 2003 — Южная Африка
 Quamtana vidal Huber, 2003 — Южная Африка

Queliceria 
Queliceria Gonzalez-Sponga, 2003
 Queliceria discrepantis Gonzalez-Sponga, 2003 — Венесуэла

Sanluisi 
Sanluisi Gonzalez-Sponga, 2003
 Sanluisi puntiaguda Gonzalez-Sponga, 2003 — Венесуэла

Savarna 
Savarna Huber, 2005
 Savarna baso (Roewer, 1963) — Суматра
 Savarna tesselata (Simon, 1901) — Малайзия
 Savarna thaleban Huber, 2005 — Таиланд

Sihala 
Sihala Huber, 2011
 Sihala alagarkoil Huber, 2011 — Индия
 Sihala ceylonicus (O. P.-Cambridge, 1869) — Шри-Ланка, возможно Малайзия

Smeringopina 
Smeringopina Kraus, 1957
 Smeringopina africana (Thorell, 1899) — Западная Африка
 Smeringopina ankasa Huber, 2013 — Гана, Кот-д’Ивуар, Либерия
 Smeringopina armata (Thorell, 1899) — Камерун
 Smeringopina attuleh Huber, 2013 — Камерун
 Smeringopina bamenda Huber, 2013 — Камерун
 Smeringopina bayaka Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina belinga Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina beninensis Kraus, 1957 — Бенин, Нигерия
 Smeringopina bineti (Millot, 1941) — Гвинея
 Smeringopina bioko Huber, 2013 — Биоко
 Smeringopina bomfobiri Huber, 2013 — Гана
 Smeringopina bwiti Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina camerunensis Kraus, 1957 — Камерун
 Smeringopina chaillu Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina cornigera (Simon, 1907) — Камерун
 Smeringopina djidji Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina ebolowa Huber, 2013 — Камерун
 Smeringopina essotah Huber, 2013 — Камерун
 Smeringopina etome Huber, 2013 — Камерун
 Smeringopina fang Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina fon Huber, 2013 — Бенин, Принсипи, Нигерия
 Smeringopina guineensis (Millot, 1941) — Гвинея, Либерия
 Smeringopina ibadan Huber, 2013 — Нигерия
 Smeringopina iboga Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina kala Huber, 2013 — Камерун, Экваториальная Гвинея
 Smeringopina kikongo Huber, 2013 — Конго
 Smeringopina kinguele Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina kribi Huber, 2013 — Камерун
 Smeringopina lekoni Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina luki Huber, 2013 — Конго
 Smeringopina mayebout Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina mbouda Huber, 2013 — Камерун
 Smeringopina mohoba Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina moudouma Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina ndjole Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina ngungu Huber, 2013 — Конго
 Smeringopina nyasoso Huber, 2013 — Камерун
 Smeringopina ogooue Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina pulchra (Millot, 1941) — Западная Африка
 Smeringopina sahoue Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina simintang Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina simplex Kraus, 1957 — Камерун
 Smeringopina tchimbele Huber, 2013 — Габон
 Smeringopina tebe Huber, 2013 — Габон

Smeringopus 
Smeringopus Simon, 1890
 Smeringopus affinitatus Strand, 1906 — Эфиопия
 Smeringopus arambourgi Fage, 1936 — Эфиопия, Сомали
 Smeringopus atomarius Simon, 1910 — Намибия, Ботсвана, Южная Африка
 Smeringopus badplaas Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus blyde Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus bujongolo Huber, 2012 — Конго, Уганда
 Smeringopus butare Huber, 2012 — Конго, Руанда, Бурунди
 Smeringopus bwindi Huber, 2012 — Конго, Уганда
 Smeringopus carli Lessert, 1915 — Уганда, Танзания, Коморские острова, Мадагаскар
 Smeringopus chibububo Huber, 2012 — Мозамбик
 Smeringopus chogoria Huber, 2012 — Кения
 Smeringopus cylindrogaster (Simon, 1907) — Западная, Центральная Африка
 Smeringopus dehoop Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus dundo Huber, 2012 — Конго, Ангола
 Smeringopus florisbad Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus hanglip Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus harare Huber, 2012 — Зимбабве
 Smeringopus hypocrita Simon, 1910 — Намибия, Южная Африка
 Smeringopus isangi Huber, 2012 — Конго
 Smeringopus kalomo Huber, 2012 — Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар
 Smeringopus katanga Huber, 2012 — Конго
 Smeringopus koppies Huber, 2012 — Ботсвана, Южная Африка
 Smeringopus lesnei Lessert, 1936 — Мозамбик, Зимбабве
 Smeringopus lesserti Kraus, 1957 — Западная, Центральная Африка
 Smeringopus lineiventris Simon, 1890 — Йемен
 Smeringopus lotzi Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus lubondai Huber, 2012 — Конго
 Smeringopus luki Huber, 2012 — Конго
 Smeringopus lydenberg Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus mayombe Huber, 2012 — Конго
 Smeringopus mgahinga Huber, 2012 — Конго, Уганда
 Smeringopus mlilwane Huber, 2012 — Свазиленд, Южная Африка
 Smeringopus moxico Huber, 2012 — Ангола
 Smeringopus mpanga Huber, 2012 — Уганда
 Smeringopus natalensis Lawrence, 1947 — Мозамбик, Южная Африка (Австралия, ввезён)
 Smeringopus ndumo Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus ngangao Huber, 2012 — Кения, Танзания
 Smeringopus oromia Huber, 2012 — Эфиопия
 Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858) — Повсеместно
 Smeringopus peregrinoides Kraus, 1957 — Central, Восточная Африка
 Smeringopus peregrinus Strand, 1906 — Кения, Уганда, Танзания, Мадагаскар
 Smeringopus principe Huber, 2012 — Принсипи
 Smeringopus roeweri Kraus, 1957 — Конго, Руанда, Танзания, Малави
 Smeringopus rubrotinctus Strand, 1913 — Руанда, Бурунди
 Smeringopus ruhiza Huber, 2012 — Уганда, Бурунди
 Smeringopus sambesicus Kraus, 1957 — Мозамбик
 Smeringopus saruanle Huber, 2012 — Сомали
 Smeringopus sederberg Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus similis Kraus, 1957 — Намибия
 Smeringopus thomensis Simon, 1907 — Сан-Томе
 Smeringopus tombua Huber, 2012 — Ангола
 Smeringopus turkana Huber, 2012 — Эфиопия, Кения
 Smeringopus ubicki Huber, 2012 — Южная Африка
 Smeringopus uisib Huber, 2012 — Намибия
 Smeringopus zonatus Strand, 1906 — Эфиопия

Spermophora 
Spermophora Hentz, 1841
 Spermophora akwamu Huber & Kwapong, 2013 — Гана
 Spermophora berlandi Fage, 1936 — Кения
 Spermophora bukusu Huber & Warui, 2012 — Кения, Уганда
 Spermophora deelemanae Huber, 2005 — Амбон
 Spermophora dieke Huber, 2009 — Гвинея
 Spermophora domestica Yin & Wang, 1981 — Китай
 Spermophora dumoga Huber, 2005 — Сулавеси
 Spermophora estebani Simon, 1892 — Филиппины
 Spermophora falcata Yao & Li, 2013 — Лаос
 Spermophora gordimerae Huber, 2003 — Южная Африка
 Spermophora jocquei Huber, 2003 — Коморские острова
 Spermophora kaindi Huber, 2005 — Новая Гвинея
 Spermophora kerinci Huber, 2005 — Суматра, Бали (Германия, ввезён)
 Spermophora kirinyaga Huber & Warui, 2012 — Кения
 Spermophora kivu Huber, 2003 — Конго
 Spermophora kyambura Huber & Warui, 2012 — от Камеруна до Уганды
 Spermophora lambilloni Huber, 2003 — Коморские острова
 Spermophora luzonica Huber, 2005 — Филиппины
 Spermophora maathaiae Huber & Warui, 2012 — Кения
 Spermophora maculata Keyserling, 1891 — Бразилия
 Spermophora maros Huber, 2005 — Сулавеси
 Spermophora masisiwe Huber, 2003 — Танзания
 Spermophora mau Huber & Warui, 2012 — Кения
 Spermophora minotaura Berland, 1920 — Восточная Африка
 Spermophora miser Bristowe, 1952 — Малайзия
 Spermophora morogoro Huber, 2003 — Танзания
 Spermophora palau Huber, 2005 — Каролинские острова
 Spermophora paluma Huber, 2001 — Квинсленд
 Spermophora pembai Huber, 2003 — Южная Африка
 Spermophora peninsulae Lawrence, 1964 — Южная Африка
 Spermophora persica Senglet, 2008 — Иран
 Spermophora ranomafana Huber, 2003 — Мадагаскар
 Spermophora sangarawe Huber, 2003 — Танзания
 Spermophora schoemanae Huber, 2003 — Южная Африка
 Spermophora senoculata (Duges, 1836) — Северное полушарие, ввезён повсеместно
 Spermophora senoculatoides Senglet, 2008 — Иран
 Spermophora sumbawa Huber, 2005 — Sunda Islands
 Spermophora suurbraak Huber, 2003 — Южная Африка
 Spermophora thorelli Roewer, 1942 — Мьянма
 Spermophora tonkoui Huber, 2003 — Гвинея, Кот-д’Ивуар
 Spermophora tumbang Huber, 2005 — Борнео
 Spermophora usambara Huber, 2003 — Танзания
 Spermophora vyvato Huber, 2003 — Мадагаскар
 Spermophora yao Huber, 2001 — Квинсленд
 Spermophora ziama Huber & Kwapong, 2013 — Гвинея

Spermophorides 
Spermophorides Wunderlich, 1992
 Spermophorides africana Huber, 2007 — Танзания
 Spermophorides anophthalma Wunderlich, 1999 — Канарские острова
 Spermophorides baunei Wunderlich, 1995 — Сардиния
 Spermophorides caesaris (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides cuneata (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides elevata (Simon, 1873) — Западная Средиземноморье
 Spermophorides esperanza (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides flava Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Spermophorides fuertecavensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Spermophorides fuerteventurensis (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides gibbifera (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides gomerensis (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides hermiguensis (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides heterogibbifera (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides hierroensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Spermophorides huberti (Senglet, 1973) — Испания, Франция
 Spermophorides icodensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Spermophorides lanzarotensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Spermophorides lascars Saaristo, 2001 — Сейшеллы
 Spermophorides mamma (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides mammata (Senglet, 1973) — Испания
 Spermophorides mediterranea (Senglet, 1973) — Испания, Франция
 Spermophorides mercedes (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides petraea (Senglet, 1973) — Испания
 Spermophorides pseudomamma (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides ramblae Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Spermophorides reventoni Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Spermophorides sciakyi (Pesarini, 1984) — Канарские острова
 Spermophorides selvagensis Wunderlich, 1992 — Селваженш
 Spermophorides simoni (Senglet, 1973) — Корсика
 Spermophorides tenerifensis (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides tenoensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Spermophorides tilos (Wunderlich, 1987) — Канарские острова
 Spermophorides valentiana (Senglet, 1973) — Испания

Stenosfemuraia 
Stenosfemuraia Gonzalez-Sponga, 1998
 Stenosfemuraia parva Gonzalez-Sponga, 1998 — Венесуэла

Stygopholcus 
Stygopholcus Absolon & Kratochvil, 1932
 Stygopholcus absoloni (Kulczynski, 1914) — Croatia, Босния и Герцеговина
 Stygopholcus photophilus Senglet, 1971 — Греция
 Stygopholcus skotophilus Kratochvil, 1940 — Босния и Герцеговина, Черногория
 Stygopholcus skotophilus montenegrinus Kratochvil, 1940 — Черногория

Systenita 
Systenita Simon, 1893
 Systenita prasina Simon, 1893 — Венесуэла

Tainonia 
Tainonia Huber, 2000
 Tainonia bayahibe Huber & Astrin, 2009 — Гаити
 Tainonia cienaga Huber & Astrin, 2009 — Гаити
 Tainonia samana Huber & Astrin, 2009 — Гаити
 Tainonia serripes (Simon, 1893) — Гаити
 Tainonia visite Huber & Astrin, 2009 — Гаити

Teuia 
Teuia Huber, 2000
 Teuia beckeri Huber, 2000 — Бразилия

Тибетia 
Тибетia Zhang, Zhu & Song, 2006
 Тибетia everesti (Hu & Li, 1987) — Тибет

Tolteca 
Tolteca Huber, 2000
 Tolteca hesperia (Gertsch, 1982) — Мексика
 Tolteca jalisco (Gertsch, 1982) — Мексика

Tonoro 
Tonoro Gonzalez-Sponga, 2009
 Tonoro multispinae Gonzalez-Sponga, 2009 — Венесуэла

Trichocyclus 
Trichocyclus Simon, 1908
 Trichocyclus arabana Huber, 2001 — Западная Австралия, Северные территории, Южная Австралия
 Trichocyclus aranda Huber, 2001 — Западная Австралия, Северные территории
 Trichocyclus arawari Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus arnga Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus balladong Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus bugai Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus djauan Huber, 2001 — Северные территории
 Trichocyclus gnalooma Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus grayi Huber, 2001 — Северные территории
 Trichocyclus harveyi Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus hirsti Huber, 2001 — Южная Австралия
 Trichocyclus kokata Huber, 2001 — Южная Австралия
 Trichocyclus kurara Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus nigropunctatus Simon, 1908 — Западная Австралия
 Trichocyclus nullarbor Huber, 2001 — Западная Австралия, Южная Австралия
 Trichocyclus oborindi Huber, 2001 — Квинсленд
 Trichocyclus pandima Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus pustulatus Deeleman-Reinhold, 1995 — Квинсленд
 Trichocyclus septentrionalis Deeleman-Reinhold, 1993 — Западная Австралия
 Trichocyclus ungumi Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus warianga Huber, 2001 — Западная Австралия
 Trichocyclus watta Huber, 2001 — Северные территории
 Trichocyclus worora Huber, 2001 — Западная Австралия

Tupigea 
Tupigea Huber, 2000
 Tupigea ale Huber, 2011 — Бразилия
 Tupigea altiventer (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Tupigea angelim Huber, 2011 — Бразилия
 Tupigea cantareira Machado et al., 2007 — Бразилия
 Tupigea guapia Huber, 2011 — Бразилия
 Tupigea lisei Huber, 2000 — Бразилия
 Tupigea maza Huber, 2000 — Бразилия
 Tupigea nadleri Huber, 2000 — Бразилия
 Tupigea paula Huber, 2000 — Бразилия
 Tupigea penedo Huber, 2011 — Бразилия
 Tupigea sicki Huber, 2000 — Бразилия
 Tupigea teresopolis Huber, 2000 — Бразилия

Uthina 
Uthina Simon, 1893
 Uthina luzonica Simon, 1893 — от Сейшелл до Фиджи
 Uthina ratchaburi Huber, 2011 — Таиланд

Венесуэла 
Венесуэла Kocak & Kemal, 2008
 Венесуэла multidenticulata (Gonzalez-Sponga, 2003) — Венесуэла

Wanniyala 
Wanniyala Huber & Benjamin, 2005
 Wanniyala agrabopath Huber & Benjamin, 2005 — Шри-Ланка
 Wanniyala hakgala Huber & Benjamin, 2005 — Шри-Ланка

Waunana 
Waunana Huber, 2000
 Waunana anchicaya Huber, 2000 — Колумбия, Эквадор
 Waunana eberhardi Huber, 2000 — Колумбия
 Waunana modesta (Banks, 1929) — Панама
 Waunana tulcan Huber, 2000 — Эквадор

Wugigarra 
Wugigarra Huber, 2001
 Wugigarra arcoona Huber, 2001 — Южная Австралия
 Wugigarra bujundji Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra bulburin Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra burgul Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra eberhardi Huber, 2001 — Новый Южный Уэльс
 Wugigarra gia Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra idi Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra jiman Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra kalamai Huber, 2001 — Западная Австралия
 Wugigarra kaurna Huber, 2001 — Южная Австралия
 Wugigarra mamu Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra muluridji Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra nauo Huber, 2001 — Южная Австралия
 Wugigarra sphaeroides (L. Koch, 1872) — Квинсленд
 Wugigarra tjapukai Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra undanbi Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra wanjuru Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra wiri Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra wulpura Huber, 2001 — Квинсленд
 Wugigarra wunderlichi (Deeleman-Reinhold, 1995) — Квинсленд
 Wugigarra yawai Huber, 2001 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Wugigarra yirgay Huber, 2001 — Квинсленд

Zatavua 
Zatavua Huber, 2003
 Zatavua analalava Huber, 2003 — Мадагаскар
 Zatavua andrei (Millot, 1946) — Мадагаскар
 Zatavua ankaranae (Millot, 1946) — Мадагаскар
 Zatavua fagei (Millot, 1946) — Мадагаскар
 Zatavua griswoldi Huber, 2003 — Мадагаскар
 Zatavua imerinensis (Millot, 1946) — Мадагаскар
 Zatavua impudica (Millot, 1946) — Мадагаскар
 Zatavua isalo Huber, 2003 — Мадагаскар
 Zatavua kely Huber, 2003 — Мадагаскар
 Zatavua madagascariensis (Fage, 1945) — Мадагаскар
 Zatavua mahafaly Huber, 2003 — Мадагаскар
 Zatavua punctata (Millot, 1946) — Мадагаскар
 Zatavua talatakely Huber, 2003 — Мадагаскар
 Zatavua tamatave Huber, 2003 — Мадагаскар
 Zatavua voahangyae Huber, 2003 — Мадагаскар
 Zatavua vohiparara Huber, 2003 — Мадагаскар
 Zatavua zanahary Huber, 2003 — Мадагаскар

Примечания 
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

P